Gidófalvy István (1859–1921) erdélyi királyi közjegyző, a szövetkezeti mozgalom vezető személyisége
Gidófalvy István (1889–1984) erdélyi mezőgazdász, földbirtokos, gyógynövény-szakértő